Onyx (afluistersysteem), een Zwitsers afluistersysteem voor internationale satellietcommunicatie
 Onyx (band), een Amerikaanse rapgroep
 Onyx (Californië), een kleine plaats in de Amerikaanse staat Californië
 Onyx (Eindhoven), woontoren in Eindhoven
 Onyx (Formule 1), een voormalig autoraceteam 
 Onyx (geslacht), een geslacht van rondwormen
 Onyx (mineraal), een mineraal en een variëteit van kwarts, meer nader bepaald een variant van chalcedoon
 Onyx (modelauto), een Portugese modelautofabrikant
 Onyx Primal, een Predacon Assassin uit de Transformers Beast Wars cartoon series
 Onyx (rivier), de langste rivier van Antarctica
 Onyx Records, een voormalig jazz-platenlabel
 Nagel (anatomie), nagel van vinger of teen

Zie ook
 Onix (doorverwijspagina)